Chahab peut désigner :
Chahab, un district d'Afghanistan,
Chahab, une ville de ce district.
Chahab, un artiste plasticien.